Pueblos colonizadores puede hacer referencia a cualquiera de los pueblos que han realizado movimientos colonizadores a lo largo de la historia en muy distintas épocas y lugares:

En la Edad Antigua:
Pueblos colonizadores de la Península Ibérica.

En la Edad Media:
 Pueblos germánicos.
 Expansión musulmana.

 En la Edad Moderna:
Conquista de América.
Colonización europea de América.

 En la Edad Contemporánea:
Imperialismo.
Colonialismo.